El Jabha är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. El Jabha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Jabha är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Havet är nära El Jabha åt nordost. Runt El Jabha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Assâki,  km söder om El Jabha. Omgivningarna runt El Jabha är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tanger-Tétouan